Morlaye Soumah – ex calciatore guineano
 Naby Soumah – calciatore guineano
 Richard Soumah – calciatore guineano
 Seydouba Soumah – calciatore guineano